Жерар Жерто (родился 19 марта 1955 года) - французский академик, инженер-физик, гебраист, специалист по библейским наукам, ассиролог и историк, исследователь древней археологии Ближнего Востока, член Международной ассоциации ассирологов (IAA) и основатель Библейская ассоциация исследований рукописей.

Против единогласия произношения имени Бога Яхве Жерто защитил произношение Йегова. Жерто оказал влияние на религии Движения Святого Имени. Джо́рдж Крайсса́йдс утверждает, что книга о Жерто не является книгой Свидетелей Иеговы, но рекомендована ими.

Взносы в стипендию 
Жерар Жерто  считает, что имя Бога с большой вероятностью произносилось как Иехуа или Иехоа, с еврейской придыхательной Х, как в английском и греческом, и ударением на предпоследний слог. Его книга с длинным названием Имя Бога: его история и произношение полностью посвящена реконструкции произношения тетраграмматона.

Один из методов заключается в сравнительном изучении теонимов – еврейских имен, в состав которых входит тетраграмматон. Почти всегда первый элемент таких имен – Иехо- или Иеху- (Иехошуа, Иехоанан, Иехония, Иехолия и т. д.). При этом варианты на Ио(у)-, реже Ие-, являются просто сокращениями от Иехо(у)- (Иоанн, Иона, Иоав, Иосиф, Иуда и т. д.).

Другой аргумент состоит в том, что тетраграмматон отличается от еврейского имени Иехуда (Иуда) только одной буквой – Д. Убираем Д, получаем современное произношение тетраграмматона на иврите, а древнее не должно сильно отличаться. По его мнению, почти на 100% можно установить, что в тетраграмматоне было четыре слога, а не два, как в варианте Яхве, при этом первый был И, а последний – А.

Третья линия доказательств восходит к авторитетному еврейскому ученому Маймониду, который говорил, что тетраграмматон произносится «согласно его буквам». В еврейском языке одна и та же буква могла служить и согласной, и гласной. При произношении использовался гласный вариант. Гласное произношение тетраграмматона «согласно его буквам» было И-Е-У-А.

Опубликованные работы 
 
 
 
 
 , (preface of Gérard Gertoux).

Внешние ссылки 
Ассоциация Библейских Исследований Д'Ансьен Манускриты

Примечания 

Родившиеся в 1955 году
Википедия:Биографии современников
Гебраисты
Дискриминация во Франции
Религиозная дискриминация